Laguna Salada kan syfta på följande platser:

Dominikanska republiken 

 Laguna Salada (kommun), Valverde, 
 Laguna Salada (kommunhuvudort), Valverde,

Mexiko 
 Laguna Salada (Mexiko),